Prva županijska nogometna liga Splitsko-dalmatinska 2013./14.

U 1. ŽNL Splitsko-dalmatinskoj u sezoni 2013./14. su sudjelovali klubovi s područja Splitsko-dalmatinske županije, a liga je predstavljala 4. rang natjecanja. Sudjelovalo je 13 klubova, a prvak je bila Mladost iz Donjeg Prološca.

Ljestvica 

U kvalifikacije za 3. HNL - Jug je ušla Mladost, dok su u Drugu Županijsku ligu ispale Glavice.

Poveznice 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2013./14.
 3. HNL – Jug 2013./14.
 ŽNL Šibensko-kninska 2013./14.

Izvori 
 

2013-14
splitsko-dalmatinska-1